Trechiama:

 Trechiama — род жуков-жужелиц из подсемейства трехин.
 Trechiama — подрод жужелиц рода Trechiama.